Millerstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millerstown (Kentucky)
 Millerstown (Ohio)
 Millerstown (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Millertown